Eulenhof ist der Ortsname von

 Eulenhof (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Eulenhof (Breitenau), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Breitenau, seit 1928 Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Eulenhof (Ehrstädt), Wohnplatz bei Ehrstädt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eulenhof (Frankenhardt), einzeln stehender Hof beim Weiler Stetten, Ortsteil Gründelhardt, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eulenhof (Kaisersbach), Ortsteil der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eulenhof (Munningen), Ortsteil der Gemeinde Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Eulenhof (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eulenhof (Urbach), Ortsteil der Gemeinde Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eulenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Sówka (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Eulhof